Номера игроков Континентальной хоккейной лиги, выведенные из обращения.

Команды КХЛ выводят из обращения номер(а), как способ чтить бывшего(их) игрока(ов) этой команды.

Неиспользуемые номера

Памятные номера 
 В отличие от номеров, изъятых командами, памятные номера остаются в обращении. Стяги с этими номерами клубы вывешивают под сводами домашних арен.